L'expression anglaise « Battle of the sexes », ou sa traduction française « Bataille des sexes », peut faire référence à :
 The Battle of the Sexes, film américain réalisé par D. W. Griffith, sorti en 1914
 The Battle of the Sexes, titre original de L'Éternel Problème, film américain réalisé par D. W. Griffith, sorti en 1928
 The Battle of the Sexes, titre original de La Bataille des sexes, film américain réalisé par Charles Crichton, sorti en 1959
 Battle of the Sexes, film américano-britannique réalisé par Jonathan Dayton et Valerie Faris, sorti en 2017
 Battle of the Sexes, album du rappeur Ludacris, sorti en 2010
 Battle of the sexes, ou Bataille des sexes, match de tennis en simple opposant une femme et un homme

Voir aussi 
 Jeu de la guerre des sexes, également appelé « Battle of the sexes » en anglais